Дабар може бити:

 Дабар (Полимље), историјска област у Доњем Полимљу
 Дабар (Херцеговина), област у Источној Херцеговини

Види још 
 Дабар (жупа)
 Дабар (вишезначна одредница)